

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Cory – centro abitato della Contea di Glenn (California)
 Cory – centro abitato della Contea di Delta (Colorado)
 Cory – centro abitato della Contea di Clay (Indiana)

Onomastica
 Cory – variante del nome proprio di persona inglese Corey

Persone
 Annie Sophie Cory – scrittrice indiana
 Charles Barney Cory – ornitologo e golfista statunitense

Pagine correlate
 Corey (disambigua)
 Cori (disambigua)